Romance kan betyde

 forelskelse – kærlighedsoplevelse eller en affære
 Romance (litteratur) – fortælling om romantisk kærlighed.
 Romance (musik) – musikalsk genre: sang med klaver- eller orkesterledsagelse og en tekst, der har et vemodigt præg.

 værker
 Romance (film fra 1930) – film fra 1930 med bl.a. Greta Garbo
 Romance (film fra 2009) – film fra 2009 med bl.a. Rocco Siffredi
 Romance (Camila Cabello-album) - studiealbum fra den cubansk-amerikanske sanger og sangskriver Camila Cabello